В Замбии насчитывается 19 национальных парков и 3 заповедника, при этом в ведении Управления по делам дикой природы Замбии () находится 11 парков. Всего же в Замбии 626 охраняемых природных территорий.

Крупнейший и старейший национальный парк Замбии — Национальный парк Кафуэ занимает площадь около 22 400 км² и превышает территорию Словении.

Национальный парк Южная Луангва является вторым по величине парком в Замбии, а также одним из наиболее посещаемых и известных национальных парков в Африке. Парк также известен благодаря развитию пеших сафари, когда посетители могут почувствовать себя частью дикой природы, но при этом остаются защищены благодаря гидам и вооруженным охранникам.

Список национальных парков Замбии 

Ниже представлен список заповедников и парков, которые не находятся в ведении Управления по делам дикой природы Замбии.

Цена входа

См. также 
 Список национальных парков Африки

Примечания

Ссылки 
 Zambia Wildlife Authority  — Официальный сайт Управления по делам дикой природы Замбии
 Zambia Tourism Board 
 THE NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES OF ZAMBIA 
 Замбия — Красная книга — заповедники, национальные парки и заказники стран мира

Национальные парки Замбии
Национальные заповедники Замбии
Замбия, национальные парки